Tșe (Ћ ћ;) este o literă a alfabetului chirilic, care este utilizată numai în alfabetul sârbesc, bosniac și muntenegran, unde reprezintă consoana fricativă mută /tɕ/, se aseamănă cu românescul „ci/ce”. Tșe este litera cu numărul de ordine 23 în toate alfabetele menționate mai sus. 

Este o literă tradițională sârbească, și singura literă istorică după reforma lui Karadžić (Karadjici).
Litera Ћ este cel mai des întâlnită în prenumele cetățenilor de origine sârbă, bosniacă sau muntenegreană, transliterarea ei fiind un lucru foarte important; Există multiple căi de a-o translitera, însă cel mai des este transliterată în alfabetul latin ca „ć” cu sau fără diacritice („c”). În română, litera este transliterată ca grupul de litere "ci".
Întrucât este unica literă din alfabetul chirilic, întâlnită numai în alfabetele menționate mai sus, în plus la asta fiind și litera cu care cuvântul „ћирилица” (alfabetul chirilic, transliterare: cirilița) începe, litera Tșe este litera ce stă la baza a multor companii care se ocupă sau au legătură cu alfabetul chirilic.

Alfabetul chirilic
Litere